Saphira steht für:
 eine Frau aus der Jerusalemer Urgemeinde, siehe Hananias und Saphira
 Saphira (Rebsorte), weiße Rebsorte
 eine Drachin aus der Buchreihe Eragon

Siehe auch:
 Safira
 Zafira